Текате има више значења:

 Општина Текате (Доња Калифорнија), општина у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Текате (Текате, Доња Калифорнија), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Текате (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику